Dry Fork ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dry Fork (Kentucky)
 Dry Fork (Utah)
 Dry Fork (Virginia)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten
 Dry Fork (Cheat River), Nebenarm des Cheat River in West Virginia
 Dry Fork (Tug Fork), Nebenfluss des Tug Fork in Virginia und Wesz Virginia

Siehe auch:
 Dry Fork Township